Идзу  — цепь островов, расположенных в Тихом океане, к юго-востоку от находящегося на острове Хонсю полуострова Идзу. Принадлежат Японии. Административно входят в префектуру Токио.

География 
Острова Идзу находятся в южном направлении от центра Токио и отстоят от него на расстоянии от 100 до 350 километров. Острова имеют вулканическое происхождение и лежат на той же океанской гряде, что и расположенные в 290 километрах юго-восточнее острова Огасавара. Совместно с островами Огасавара Идзу образуют острова  и являются северной границей Филиппинского моря.

Острова Идзу являются составной частью национального парка Фудзи-Хаконе-Идзу и благодаря красоте ландшафта относятся к излюбленным местам отдыха токийцев. Известны также как превосходное место для занятий водными видами спорта.

Административное подчинение 
 Округ Осима
  Идзуосима
  Тосима
  Ниидзима (с соседними островами Хансима и Дзинай-то), Сикинедзима, Удонэсима
  Кодзусима
 Округ Мияке
  Миякедзима и Онохарадзима
  Микурадзима и Инамбадзима
 Округ Хатидзё
  Хатидзёкодзима
  Аогасима
 Свободные территории: скалы Беёнесу, Сумису-то, Торисима и Софу-ива.

Список островов 
Архипелаг Идзу состоит из следующих островов:

1) — в настоящее время необитаем, население существовало на нём в эпоху Мэйдзи2) — в настоящее время необитаем, был обитаем до 1969 года (31 человек на тот момент, наибольшая численность населения за всё время составляла 513 человек)3) — в настоящее время необитаем, был обитаем до 1902 года (150 человек, все погибли при извержении вулкана)

Остров Идзуосима является самым северным в островной гряде, самым крупным и самым населённым среди островов Идзу. Место посещения туристами — благодаря находящемуся на нём вулкану Михара (высотой в 758 метров). Второй по величине — остров Хатидзёдзима. В период Эдо некоторые острова архипелага (Миякедзима, Хатидзёдзима) были местом ссылки уголовных преступников. В 2000 году, в связи с возможным извержением вулкана Ояма, с острова Миякедзима были эвакуированы около 3000 его жителей. Летом 2005 года большинство из них вернулись обратно.

Острова Идзу
Острова Тихого океана